Gretel – variante del nome proprio di persona italiano femminile Greta
 Gretel – personaggio della fiaba Hänsel e Gretel
 Gretel – personaggio dell'anime e manga Black Lagoon
 Gretel – yacht di 12 metri che ha gareggiato nell'America's Cup del 1962